HMS Southampton può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Southampton (1912) – incrociatore leggero della Classe Town
HMS Southampton (83) – incrociatore leggero della Classe Town
HMS Southampton (D90) – cacciatorpediniere della Classe Type 42